

Biografia
Nato nel 1909 in Tunisia da genitori italiani, intraprese la carriera di calciatore per poi trasferirsi nel 1930 a Parigi per motivi di studio, che lo portarono due anni dopo a Roma per frequentare la facoltà di farmacia. Una volta conseguita la laurea, tornò in Tunisia per svolgere la professione fino al 1942, quando fu internato nei campi di prigionia di Gafsa e Gammarth.

Rimpatriato nel 1945, insieme ad altri profughi e reduci, fondò l'UREPT (Unione Reduci e Profughi Tunisia) cui collaborò fino al 1960.

Nel 1964, dopo la nazionalizzazione dei beni degli italiani in Tunisia, venne chiamato a presiedere l'Associazione Nazionale Italiani Tunisia (ANIT) e nel gennaio del 1967 entrò a far parte del CESOM (Confederazione Europea Spogliati d'Oltremare), in qualità di vicepresidente, adoperandosi ad assistere i senza lavoro e gli Italiani rientrati dalla Tunisia.

Nel 1971, per l'opera sociale prestata, gli venne conferita l'onorificenza di Commendatore della Repubblica.

Carriera
Ha giocato nella formazione tunisia dell'Avant Garde di Tunisi, vincendo il Campionato della Lega Tunisina nella stagione 1928/29. Nelle stagioni 1933/34 e 1934/35, ha militato nella rosa della Lazio, senza riuscire ad esordire in campionato.

Nel 1936 ha rappresentato il GUF di Roma ai Littoriali dello Sport di Bologna.

Ha indossato 15 volte la maglia della Lega della Tunisia (affiliata alla Federazione Francese di Football), nella quale potevano militare anche calciatori italiani nati in Tunisia.

Palmarès

Club
Campionati tunisini: 1
Avant Garde: 1928-29

Onorificenze